Личный чемпионат СССР по спидвею среди юниоров — соревнование среди лучших спидвейных гонщиков СССР, не достигших 21 года. Проводился с 1967 по 1992 год.

Медалисты

Статистика 
 Чаще других — дважды — Чемпионат выигрывали Юрий Дубинин и Сергей Кузин. Последний является также лидером по общему количеству медалей — 3 (2 золотых, 1 бронзовая).
 5 гонщикам удавалось выигрывать личный чемпионат СССР/СНГ и в юниорском, и во взрослом зачётах — это Юрий Дубинин, Валерий Гордеев, Михаил Старостин, Риф Саитгареев и Сергей Кузин, но сделать это в один год удавалось только Сергею Кузину, причём дважды — и в 1991, и в 1992 году.

Медальный зачёт